Comitatul Crockett, în original Crockett County, este numele a două diviziuni administrative de ordin doi din statele Unite ale Americii, două comitate.

Comitate 

 Comitatul Crockett, statul  - (categorie și format) 
 Comitatul Crockett, statul  - (categorie și format)

Vezi și 

 Crockett

Dezambiguizare